EWP – Europejska Wspólnota Polityczna
 EWP – Europejska Współpraca Polityczna